Миан:
 Миан () — община в уезде Лукнган, провинция Бакзянг, Вьетнам.
 Миан () — городской квартал в районе Нгуханьшон города Дананг, Вьетнам.
 Миан, Томми — английский футболист, выступавший на позиции хавбека.